Дулицкий — фамилия; имеет женскую форму Дулицкая.
 Дулицкий, Альфред Израилевич (род. 1938) — советский и российский зоолог и природовед.
 Дулицкий, Семён Осипович (Шлёма Иосифович, 1883—1956) — русский и советский педиатр, организатор здравоохранения.

См. также 
 Дулицкое — село, входит в Сквирский район Киевской области Украины. Расположено на реке Раставице.